

Реальные люди 
 Бешеный, Петер (род. 1956) — лётчик, пилот команды RedBull.

Вымышленные персонажи 
 «Бешеный» — прозвище главного героя серии романов Виктора Доценко, Савелия Говоркова.